Dragonesi – abitanti di Dragonea
Dragonesi – abitanti di Dragoni (Italia)
Dragonesi – abitanti di Dragoni (Lequile)